Tit Manli Imperiós Torquat, quatre vegades dictador, cònsol el 347 aC, 344 aC i 340 aC
 Tit Manli Torquat (cònsol 299 aC), cònsol el 299 aC 
 Tit Manli Torquat (cònsol 235 i 224 aC), cònsol el 235 aC i 224 aC
 Tit Manli Torquat (cònsol 165 aC), cònsol el 165 aC 
 Tit Manli Torquat (qüestor), àugur i qüestor el 43 aC